HMAS Melbourne ist ein Schiffsname der Royal Australian Navy nach der Stadt Melbourne:
 HMAS Melbourne (1912), ein leichter Kreuzer der Town-Klasse
 HMAS Melbourne (R21), ein Flugzeugträger der Majestic-Klasse
 HMAS Melbourne (FFG 05), eine Lenkwaffenfregatte der Adelaide-Klasse

Schiffsname der Royal Australian NavyĪ